Заград може да се отнася за:

 Заград, село в община Брод, Република Македония;
 Заград, село в Община Беране, Черна гора;
 Заград, село в Община Никшич, Черна гора;
 Заград, село край Бенковац, Хърватия;
 Заград, село в община Дебър, Албания.